Martín Roberto Zúñiga Hernández, ps. „Pulpo” (ur. 1970) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju i komentator sportowy
 Martín Eduardo Zúñiga Barria (ur. 1993) – meksykański piłkarz